Cheshmeh kan syfta på följande platser:

Iran

 Cheshmeh-ye Soleymān (ort), Khorasan, 
 Rūdkhāneh-ye Cheshmeh (vattendrag i Sistan och Baluchistan), 
 Cheshmeh (ort i Iran), Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar